77-й выпуск Вуэльта Испании — шоссейного гранд-тура по дорогам Испании. Гонка прошла с 19 августа по 11 сентября 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу одержал бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул, впервые участвовавший в Вуэльте.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam и 5 команд UCI ProTeam.

Маршрут 
Вуэльта 2022 состояла из шести равнинных этапов, двух равнинных этапов с финишем на высоте, одиннадцати средне- и высокогорных этапов, командной гонки на время и индивидуальной гонки на время.

В четвёртый раз в своей истории Тур Испании стартовал за границей. Первые три этапа прошли в Нидерландах. Первым этапом была командная гонка на время в Утрехте, затем два равнинных этапа с финишами в Утрехте и Бреде, а также короткий переход через Бельгию. Далее был выделен один день на переезд гонки в Испанию. Испанская часть гонки стартовала в Стране Басков и осталась на севере Испании на протяжении шести этапов. В понедельник, 29 августа, у гонщиков был запланирован день отдыха, чтобы пересечь Испанию и добраться до Средиземного моря, где на следующий стартовал 10-й этап. Третий день отдыха был запланирован на 5 сентября. 6 сентября гонщики снова стартуовалит на равнинном этапе с финишном вблизи Севильи. 11 сентября завершился последний этап в Мадриде.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спорт в Испании в 2022 году